No confundir con Rambam, acrónimo por el que se conoce a Maimónides.

Ramban puede referirse a:

 Ramban, distrito del estado de Jammu y Cachemira en la India. 
 Ramban, localidad capital del distrito homónimo. 
 RAMBÁN, acrónimo de Rabbi Moshe ben Nahman, rabino español. (1194-1270)